На старт Джиро д’Италия 2014 вышли 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 18 команд UCI ProTeams, а также , ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

*: Профессиональные континентальные команды

Гонщики 
Из-за проблем с получением британской визы в гонке не смогли принять участие россиянин Николай Трусов и колумбиец Эдвард Бельтран из  и казахстанские велогонщики Максим Иглинский и Алексей Луценко из .

Представительство по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы команд на супервеломногодневках
Джиро д’Италия